Light Up the Dark — второй студийный альбом британской певицы и автора-исполнителя Габриэль Аплин, выпущенный на лейбле Parlophone Records 18 сентября 2015 года.

Синглы 
18 мая 2015 года состоялся релиз первого сингла из альбома «Light Up the Dark». 6 августа 2015 года состоялся релиз второго сингла «Sweet Nothing».

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы инди-рока
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Parlophone
Альбомы Габриэль Аплин